«Ока» — российский футбольный клуб из Коломны. Основан в 1923 году. В марте 1997 года объединился с командой «Авангард-Кортэк» Коломна в ФК «Коломна-820» (1997 год — год 820-летия города Коломна). Лучшее достижение в первенстве России — 8-е место в 3-й зоне Второй лиги в 1992 году.

Представляла Завод тяжёлого станкостроения.

История названий клуба 
 1923—1936 «КЛИФ» (Клуб любителей игры в футбол)
 1936—1946 «Зенит»
 1947—1949 «Родина»
 1949—1952 «Торпедо»
 1952—1953 «Салют»
 1954—1956 «Торпедо»
 1957—1967 «Труд»
 1967—1997 «Ока»
 1997 — объединение с коломенским «Авангардом-Кортэк»

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 История выступлений на klisf.info 

Футбольные клубы России
Спорт в Коломне
Футбольные клубы Московской области